Бениофф (, ) — фамилия. 

Известные носители:
 Бениофф, Дэвид (первоначально Фридман, род. 1970) — американский писатель, сценарист и теле-продюсер, один из создателей сериала канала HBO «Игра престолов».
 Бениофф, Марк (род. 1964) — американский предприниматель, миллиардер, менеджер и филантроп, один из сооснователей и генеральный директор компании Salesforce.com.
 Бениофф, Хьюго (1899—1968) — американский сейсмолог.